Das E-Z-GO 200 ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, welches jährlich auf dem Atlanta Motor Speedway in Hampton im US-Bundesstaat Georgia, rund 32 km südlich von Atlanta stattfindet. Das Rennen ist noch sehr jung und wurde im Jahre 2005 erstmals ausgetragen. Es geht über eine Distanz von 200 Meilen, was 130 Runden entspricht.

EasyCare Vehicle Service Contracts, die von 2005 bis 2007 Hauptsponsor dieses Rennens waren, sponserten zuvor das andere Rennen, das die Craftsman Truck Series jährlich auf dem Atlanta Motor Speedway austrägt, das American Commercial Lines 200.

Bisherige Sieger 
2008: Ryan Newman
2007: Kyle Busch
2006: Mike Bliss
2005: Kyle Busch

Weblinks 
Offizielle Website des Atlanta Motor Speedway

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Hampton (Georgia)